Воро́нежское наме́стничество — административно-территориальная единица Российской империи, образованная по указу императрицы Екатерины ІІ от 1779 года.

История 

В 1779 году в ходе административной реформы Воронежская губерния была разделена на Воронежское и Тамбовское наместничества.

В 1784 году на Хреновском конном заводе графа Алексея Орлова выведена новая порода лошадей орловский рысак. Кобыл из Фрисландии скрестили с арабскими и арабо-датскими жеребцами.

В 1797 году Воронежское наместничество вместе с другими наместничествами по указу императора Павла I от 12 декабря 1796 было упразднено. Территория вошла в состав воссозданной Воронежской губернии.

Административно-территориальное деление 

Первоначально Воронежское наместничество делилось на 15 уездов:
 Беловодский уезд
 Бирюченский уезд
 Бобровский уезд
 Богучарский уезд
 Валуйский уезд
 Воронежский уезд
 Задонский уезд
 Землянский уезд
 Калитвянский уезд
 Коротоякский уезд
 Купянский уезд
 Ливенский уезд
 Нижнедевицкий уезд
 Острогожский уезд
 Павловский уезд

В 1782 году из Тамбовского наместничества в Воронежское был передан Гваздынский уезд.

Население

Руководители наместничества

Генерал-губернаторы 

 1779 — 16.02.1782 — Щербинин, Евдоким Алексеевич
 16.02.1782 — 13.04.1793 — Чертков, Василий Алексеевич

Правители наместничества 

 июль 1775 — 03.04.1791 — Потапов, Иван Алексеевич
 06.04.1792 — 28.06.1794 — Хорват, Осип Иванович
 28.01.1796 — 27.10.1797 — Новиков, Иван Васильевич

Примечания 

Воронежское наместничество
Наместничества Российской империи